Voi-La Intruder  — дебютний студійний альбом американської групи Gogol Bordello, що вийшов в 1999. 

Пісня «Letter to Mother» заснована на творі Сергія Єсеніна «Лист матері».

Список композицій  
 «Sacred Darling» (1:48) 
 «Voi-La Intruder» (3:07) 
 «Greencard Husband» (2:19) 
 «Passport» (4:21) 
 «Start Wearing Purple» (3:25) 
 «Shy Kind of Guy» (3:27) 
 «Mussolini vs. Stalin» (2:42) 
 «Letter to Mother» (3:50) 
 «God-Like» (5:32) 
 «Nomadic Chronicle» (4:21) 
 «Letter to Castro (Costumes for Tonight) » (3:20) 
 «Unvisible Zedd» (4:26) 
 «Sex Spider» (3:07) 
 «No Threat» (3:32) 
 «Against the Nature» (7:21)